Порона́йск () е град в Сахалинска област, Русия. Разположен е в средната част на остров Сахалин, на устието на река Поронай, на брега на Тихия океан. Административен център е на Поронайски район. Към 2016 г. има население от 15 174 души.

История 
Селището е основано през 1869 г. под името Тихменевский. През 1890 г. тук живее Антон Чехов, като оттук той черпи вдъхновение за своята книга „Остров Сахалин“. След Руско-японската война селището, заедно с цялата южна част на остров Сахалин, попада под контрола на Япония. Японците преименуват селището на Сикука (敷香), но го губят вследствие Втората световна война през 1945 г. Съветските власти го преименуват на Поронайск, по името на реката, и му дават статут на град през 1946 г.

Население

Климат 
Климатът в Поронайск е субарктичен. Средната годишна температура е 0,1 °C, а средното количество годишни валежи е около 749 mm.

Икономика 
Основните отрасли, които се развиват в Поронайск са целулозно-хартиената промишленост, дърводобивът и риболовът. Градът е свързан чрез Сахалинската железопътна мрежа с останалите селища на острова.

Побратимени градове 
  Китами, Япония

Източници 

Градове в Сахалинска област